Cassius Marcellus Clay kan syfta på:
 Cassius Marcellus Clay (1810–1903), amerikansk plantageägare, politiker och abolitionist
 Cassius Marcellus Clay Sr. (1912–1990), amerikansk målare och musiker, namngiven efter abolitionisten samt far till boxaren
 Cassius Marcellus Clay Jr. (1942–2016), amerikansk professionell boxare och flerfaldig världsmästare i tungvikt